Çeşməli – centro abitato del distretto di Şəki, in Azerbaigian
 Çeşməli – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian